В Панаме насчитывается около 500 рек. Около 350 из них относятся к бассейну Тихого океана, и около 150 — к бассейну Атлантического океана (Карибского моря). Большинство рек берут начало в горах, у водораздельного хребта Кордильер, а в нижнем течении протекают по равнинам, образуя меандры. Реки Панамы особенно полноводны во время сезона дождей, в октябре и декабре, и мелеют, а в некоторых случаях, и пересыхают, во время сухого сезона, в январе и апреле.

Бассейн Тихого океана 
Реки бассейна Тихого океана длиннее, имеют более медленное течение и большие бассейны. Многие из них судоходны, а по Туире могут ходить даже большие корабли. Крупнейшие из рек этого бассейна:

К бассейну Тихого океана относятся также реки Давид, Махагуа, Сан-Феликс, Ла-Вилья, Кокле-дель-Сур, Пакора, Мамони, Лара, Конго, Сабанас, Туира, Самбу.

Бассейн Атлантического океана 
Реки бассейна Атлантического океана более короткие и быстрые. Они имеют большое значение для гидроэнергетики. Особенно важна река , наполняющая водой искусственное озеро Гатун, через которое проходит Панамский канал. Другие важные реки этого бассейна: Сиксаола, Йоркин, Сан-Сан, Чангуинола, Терибе, Гуаривьяра, Крикамола, Кокле-дель-Норте, Тоабрие, Индио, Каскахаль, Номбре-де-Диос, Канганди.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Панама
Реки